Schering peut désigner :

 Schering, une société anonyme allemande d'industrie pharmaceutique, fondée en 1871 par Ernst Schering
 Schering-Plough Corporate, une entreprise pharmaceutique américaine
 Bayer Schering Pharma, un laboratoire pharmaceutique d'origine 
 Théorème de Kronecker-Schering

Patronyme 

 Ernst (Christian Friedrich) Schering (1824-1889), pharmacien et industriel allemand
 (1833-1897), mathématicien allemand
 Arnold Schering (1877-1941),  musicologue allemand

Patronyme allemand